23-я шахматная олимпиада проходила с 25 октября по 12 ноября 1978 года в столице Аргентины, в городе Буэнос-Айрес. На этот раз в ней участвовали почти все сильнейшие команды мира. Из ведущих команд не было только Чехословакии и ГДР.

Столица Аргентины второй раз стала местом проведения «турнира наций», после VIII олимпиады. Сейчас в распоряжении шахматистов были помещения под трибунами стадиона «Монументаль» клуба «Ривер Плейт», расположенного на окраине города.

Соревнования в Буэнос-Айресе по своим масштабам были рекордными, здесь одновременно проходила и VIII женская олимпиада, в которой участвовали шахматистки из 32 стран. Для такого большого количества участников были переоборудованы три этажа коридоров под трибунами «Монументаля», в помещения было проведено искусственное освещение и установлена система кондиционирования воздуха.

Регламент 
25 октября в отеле «Шератон» состоялось совещание капитанов команд. На совещании присутствовали президент ФИДЕ Макс Эйве, генеральный директор XXIII Олимпиады Россетти, судейский корпус. Главный судья П. Клейн объявил, что мужская XXIII олимпиада будет проводиться по швейцарской системе в 14 туров. Основой для жеребьевки пар, как и на предыдущей, XXII олимпиаде, был список, составленный в порядке среднего рейтинга Эло основных участников. Жеребьевка пар проводилась компьютером.

Специалисты перед началом турнира считали фаворитом команду СССР, средний коэффициент которой был намного выше остальных команд. В целом список был составлен из 66 команд, в том числе двух аргентинских, поскольку на XXIII Олимпиаду приехало нечетное количество команд. Обе аргентинские команды выступали в ослабленных составах из-за отсутствия ведущих гроссмейстеров Найдорфа, Панно, Кинтероса и Сангинетти. Большинство же стран прислало на XXIII олимпиаду свои лучшие составы. Среди 300 участников было более 50 гроссмейстеров.

Впервые сборная СССР уступила первенство другой сборной — Венгрии. Впервые никто из советских шахматистов не показал лучшего результата на своей доске. Также неудачно сыграли, показав худшие результаты за всю историю олимпиад, сборные Югославии (15-е место), до этого только один раз не бывшая в числе призёров на послевоенных олимпиадах, и Аргентины (17-е место), ранее трижды занимавшая второе место и дважды — третье.

Составы команд

Портиш (+8-2=4)
 Рибли (+5-0=8)
 Сакс (+5-0=7)
 Адорьян (+0-0=4)
 Чом (+2-0=8)
 Вадас (+1-1=1)

Спасский (+4-1=6)
 Петросян (+3-0=6)
 Полугаевский (+6-1=4)
 Гулько (+1-2=2)
 Романишин (+4-1=5)
 Ваганян (+3-0=7)

Кавалек (+4-1=6)
 Браун (+3-3=3)
 Лейн (+4-2=4)
 Р. Бирн (+2-1=5)
 Тарджан (+9-1=1)
 Ломбарди (+2-1=4)

Команды, занявшие места с 4 по 10

ФРГ 
Хюбнер, Унцикер, Пфлегер, Дарга, Хехт, Борик

Израиль 
Джинджихашвили, Либерзон, Ш. Каган, Блейман, Бирнбойм, Й. Грюнфельд

Румыния 
Георгиу, Чокылтя, Гицеску, Шуба, Гинда, Троянеску

Дания 
Хаманн, О. Якобсен, Й. Кристиансен, Феддер, Хой, Блом

Польша 
В. Шмидт, Кулиговский, Шнапик, Я. Адамский, Пытель, Филипович

Испания 
Диес дель Корраль, Помар, Кальво, Бельон, Санс, Ривас Пастор

Швейцария 
Корчной, Хуг, Ломбард, Виртензон, Хусс, Бенд

Турнирная таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице.
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение).
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника.
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.

Источники 
 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1978 год в шахматах
Октябрь 1978 года
Ноябрь 1978 года
Спорт в Аргентине в 1978 году
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Международные соревнования по шахматам в Аргентине